Ionesco est un patronyme d'origine roumaine (Ionescu dans sa version d'origine), notamment porté par :
 Carmen Ionesco, ou Carmen Ionescu (1951-), lanceuse de disque et de poids roumaine puis canadienne ;
 Eugène Ionesco (1909-1994), écrivain français d'origine roumaine, surtout connu pour son œuvre théâtrale ;
 Eva Ionesco (1965-), actrice française, fille d'Irina Ionesco ;
 Irina Ionesco (1930-2022), photographe française, d'origine roumaine.

Voir aussi 
 

Patronyme roumain